Сент-Этро́п () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Монморо-Сен-Сибар. Округ коммуны — Ангулем.

Код INSEE коммуны — 16314.

Коммуна расположена приблизительно в 420 км к юго-западу от Парижа, в 135 км южнее Пуатье, в 26 км к югу от Ангулема.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 163 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 95 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 77 были экономически активными, 18 — неактивными (показатель активности — 81,1 %, в 1999 году было 74,3 %). Из 77 активных работали 69 человек (35 мужчин и 34 женщины), безработных было 8 (3 мужчины и 5 женщин). Среди 18 неактивных 3 человека были учениками или студентами, 8 — пенсионерами, 7 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Приходская церковь Сент-Эторп
 Бронзовый колокол (1890 год). Диаметр — 85,5 см, вес — 365 кг. Исторический памятник с 2004 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта